PokerStake, von 2005 bis 2022 PocketFives, ist eine US-amerikanische Website, auf der wöchentlich aktualisiert die erfolgreichsten Onlinepoker-Turnierspieler gelistet werden.

Geschichte 

PocketFives wurde im Januar 2005 von den Vanderbilt-University-Absolventen Cal Spears, Adam Small und Riley Bryant gegründet. Der anfängliche Name der Website geht auf die Poker-Starthand   zurück. Nach fünf Jahren hatte die Website bereits mehr als 100.000 Mitglieder. Die Website ist mittlerweile die größte Onlinepoker-Datenbank und kooperiert seit Dezember 2013 mit der Hendon Mob Poker Database und dem Global Poker Index. Von 2016 bis 2018 wurde einmal jährlich der PocketFives Legacy Award für die Lebensleistung eines Spielers vergeben. Die Vergabe erfolgte 2016 und 2017 bei den  American Poker Awards und 2018 bei den Global Poker Awards; Preisträger waren Cliff Josephy, Ari Engel und Chris Moorman.

Seit den 2020er-Jahren liegt der Fokus der Seite vermehrt auf sogenannten Staking, bei dem man Anteile an der Turnieraction von Pokerspielern erwerben kann. Daraufhin wurde die Website Ende Dezember 2022 in PokerStake umbenannt.

Modus 
Um in der Weltrangliste zu erscheinen, muss sich ein Spieler registrieren und die Nicknames angeben, unter denen er auf verschiedenen Onlinepoker-Plattformen spielt. Für jedes Turnier mit mindestens 100 Teilnehmern, das ein Spieler in den Preisrängen abschließt, bekommt er eine Punktzahl zugewiesen, die sich durch folgende Formel errechnet:

.

Dabei ist der Preispool das gesamte Preisgeld des Turniers in US-Dollar und der Platz die Endplatzierung, auf der der Spieler das Turnier beendet hat. Die Berechnung ist also vom gewonnenen Preisgeld unabhängig, sofern der Spieler die Geldränge erreicht hat. Nach drei Monaten wird die Punktzahl für ein Turnier auf 75 % des Wertes herabgesetzt, genauso nach sechs Monaten auf 50 % und nach neun Monaten auf 25 %. Ein Jahr nach dem Turniererfolg wird die Punktzahl auf null gesetzt. Für einen Spieler maßgeblich sind seine besten 40 Resultate, die zum sogenannten „Sliding PLB“ aufaddiert werden, wobei PLB für PokerStake Leaderboard steht. Die Rangliste wurde zunächst jeden Samstag aktualisiert. Seit Anfang 2021 findet die Aktualisierung immer mittwochs statt.

Da auf der Website alle Onlineturnier-Einnahmen eines Spielers angezeigt werden, wird PokerStake in der Presse standardmäßig als Referenz für diese herangezogen.

Weltranglistenerste 

Seit dem ersten Ranking vom 17. Januar 2005 standen 64 verschiedene Spieler, darunter mit Annette Obrestad eine Frau und mit Stefan Jedlicka und Fedor Holz zwei deutschsprachige Spieler, an der Weltranglistenspitze. Seit dem 22. Juni 2022 führt der Schwede Simon Mattsson.

Stand: 15. März 2023

Erfolgreichste Spieler nach Onlinepoker-Turnierpreisgeld 
Auf der Website sind zudem alle registrierten Spieler nach ihren kumulierten Einnahmen aus Online-Pokerturnieren gelistet. Es gibt 44 Spieler, die sich mehr als 10 Millionen US-Dollar erspielt haben. Erfolgreichster Spieler ist der Schwede Simon Mattsson, der mehr als 28,5 Millionen US-Dollar mit Turnierpoker gewonnen hat. Die folgende Tabelle führt die 25 erfolgreichsten Spieler auf.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Website
Onlinepoker
Weltrangliste